Označení USS Wasp neslo v historii amerického námořnictva jedenáct plavidel:
 USS Wasp (1775), škuner sloužící v letech 1775–1777, původně obchodní loď
 USS Wasp (1807), šalupa sloužící v letech 1807–1812, zajatá Brity a v letech 1813–1814 sloužící v jejich námořnictvu jako HMS Peacock
 USS Wasp (1810), škuner sloužící v letech 1812–1813
 USS Wasp (1813), šalupa sloužící v letech 1813–1814, původně civilní loď
 USS Wasp (1814), dělová šalupa sloužící v roce 1814
 USS Wasp (1865), dělový člun sloužící v letech 1865–1876, původně kolesový parník Emma Henry
 USS Wasp (1898), jachta sloužící v letech 1898–1919, původně civilní loď Columbia
 USS Wasp (SP-1159), motorový člun sloužící v roce 1917, původně civilní plavidlo z roku 1910
 USS Wasp (CV-7), letadlová loď samostatné třídy sloužící v letech 1940–1942
 USS Wasp (CV-18), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1943–1972
 USS Wasp (LHD-1), vrtulníková výsadková loď sloužící od roku 1989, vedoucí loď své třídy

Externí odkazy